Ephemera (von altgriechisch  „nur einen Tag lang dauernd, vergänglich“) steht für:
 Ephemera, Dinge, die für einen einmaligen bzw. kurzen Gebrauch bestimmt sind (insbesondere Papierprodukte)
 Ephemera (Gattung), Gattung der Familie Ephemeridae, Superfamilie Ephemeroidea, Ordnung der Eintagsfliegen
 Ephemera vulgata (Gemeine Eintagsfliege)
 Ephemera danica (Große Eintagsfliege)
 Ephemera (Band), norwegische Frauen-Popband
 Ephemera, Album (1973) von Pepper Adams

Siehe auch:
 ephemer
 Ephemeriden
 Ephemeridenzeit
 Ephemerisierung